Зайчу́к — украинская фамилия.

Известные носители 
 Зайчук, Борис Павлович (род. 1947) — советский метатель молота.
 Зайчук, Валентин Александрович (род. 1949) — министр образования и науки Украины в 1999 году.
 
 Зайчук, Владислав Леонидович (род. 1980) — украинский футболист.